MFS kan hentyde til flere artikler:

 Museet for Søfart – tidligere Handels- og Søfartsmuseum på Kronborg
 MFS (musikgruppe) – en dansk gruppe af rappere
 Macintosh File System – et filsystem udviklet af Apple Inc.
 Ministerium für Staatssicherheit – den inden- og udenlandske efterretningstjeneste i DDR
 Minor Field Studies – et stipendium